Curt Larsson kan syfta på:

Curt Larsson (politiker) (1887–1956), socialdemokratisk riksdagsman
Curt Larsson (ishockeyspelare) (född 1944), en svensk tidigare ishockeymålvakt
Curt Larsson (fotograf), en svensk fotograf